Narciarski bieg indywidualny kobiet na 15 km łączony został przeprowadzony 12 lutego i był pierwszą żeńską konkurencją podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 roku. Zawody odbywały się na trasach w Pragelato, a przystąpiło do nich 67 zawodniczek z 28 państw. Tytuł zwyciężczyni przypadł 28-letniej Estonce Kristinie Šmigun.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006